Komen ist der Name von:
 Komen (Slowenien),  Gemeinde in Slowenien
 Comines, Ndl. Komen, Gemeinde in Frankreich
 Comines-Warneton, Ndl. Komen-Waasten, Gemeinde in Belgien 
 Susan G. Komen, Verein für die Heilung von Brustkrebs

Komen ist ein Teil des Personennamens von:
 Daniel Komen (* 1976), kenianischer Leichtathlet
 Daniel Kipchirchir Komen (* 1984), kenianischer Leichtathlet
 Edwin Komen (* 1980), kenianischer Leichtathlet
 John Kipkorir Komen (* 1982), kenianischer Leichtathlet